Соло́ха — разные значения.

 Солоха (курган) — широко известное скифское захоронение на Украине. Находится на левом берегу Днепра, неподалеку от города Никополь
 Солоха (река) — река в Приморском районе Архангельской области России, впадает в озеро Нижнее Пачозеро
 Солоха — народная форма имени Соломония, в том числе персонаж произведения Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»
 Отсюда — русалка и всякая неопрятная, косматая женщина (псковск., тверск., по Далю)

Персоналии 
 Солоха, Александр Григорьевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.